Kenneth McKellar (1869–1957) – amerykański polityk
 Kenneth McKellar (1927–2010) – szkocki tenor